Айзенах:

 Айзенах — город в Тюрингии, Германия.
 Айзенах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.